Libertas (latinska ordet för "frihet") kan syfta på:

 Libertas (mytologi) – i romersk mytologi frihetens gudinna 
 Libertas (tidskrift) – det Socialdemokratiska Studentförbundets (s-studenter) debatt- och idétidskrift
 Libertas (presstödsorganisation) – en historisk organisation med nära kopplingar till Högerpartiet.
 Libertas (parti) – en organisation som ursprungligen bildades mot Lissabonfördraget i folkomröstningen på Irland den 12 juni 2008
 Libertas (holme) – enskilda ö i Fjäderholmarna
 Libertas (Dubrovnik) – staden Dubrovniks historiska motto
 Libertas (flagga) – staden Dubrovniks sekundära flagga
 Libertas – stjärna i Örnens stjärnbild

Latinska ord och uttryck